Tilzapote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tilzapota, ort, Veracruz, Atzalan, 
 Tilzapote, Oaxaca, ort, Santa María Tonameca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar